DB-Baureihe 265 steht für:

 DB-Baureihe V 65 der Deutschen Bundesbahn
 Voith Gravita der Deutschen Bahn